Арвада има више значења:
 Арвада (Вајоминг)
 Арвада (Колорадо)